Mistrzostwa Świata w Tangu – coroczny międzynarodowy konkurs dla tancerzy tanga, który odbywa się od 2003 roku w Buenos Aires w Argentynie.  

Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach: tango escenario i tango de pista. Mistrzostwa odbywają się w ramach wydarzenia Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Przy organizacji mistrzostw w 2013 roku pracowało 550 000 osób, a w turnieju wzięło udział 556 par z 37 krajów, które zostały wybrane w eliminacjach wstępnych w różnych częściach świata.

Charakterystyka 
Mistrzostwa Świata w tangu odbywają się każdego roku w sierpniu w Buenos Aires i są częścią dwutygodniowego wydarzenia kulturalnego Buenos Aires Tango Festival y Mundial de Baile. Mistrzostwa odbywają się od 2003 roku i były inicjatywą Anibala Ibarry, ówczesnego prezydenta miasta Buenos Aires. W 2013 roku przy organizacji pracowało 550 000 osób, a w rywalizacji wzięło udział 556 par z 37 krajów, które zostały wyłonione w eliminacjach wstępnych w różnych częściach świata. Udział jest bezpłatny zarówno dla amatorów jak i dla profesjonalistów.

Rozwój 
Tancerze reprezentujący miasta lub kraje mogą zarejestrować się bez opłat i doświadczenia. Regulamin nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących płci tancerzy i składu pary. Konkurencja składa się z trzech etapów: eliminacji, półfinałów i finału.

Mistrzostwa Świata mają fazę kwalifikacyjną w różnych miejscach świata. W 2013 były przeprowadzone w: Stanach Zjednoczonych (San Francisco), Rosji (Moskwa), Chinach (Pekin), Urugwaju (Montevideo) i we Włoszech (Terracina). Uczestnicy wyłonieni podczas kwalifikacji zamieszkują we wszystkich prowincjach Argentyny.

Półfinały są rozgrywane jako część oficjalnych mistrzostw, a wybrani reprezentują wszystkie wymienione wyżej miejsca. Pary reprezentujące w półfinale Buenos Aires to te, które zdobyły od drugiego do piątego miejsca na Mistrzostwach Miasta, a także zwycięzcy tego turnieju w kategorii Milongueros del Mundo. Zwycięskie pary Mistrzostw Buenos Aires i Mistrzostw Europy w Tangu przechodzą bezpośrednio do finału. 

Jury turnieju składa się z pięciu członków podczas fazy kwalifikacyjnej, sześciu członków w półfinałach i siedmiu w finale. Każdy sędzia ocenia pary punktami od 1 do 10, a później ustala średnią, która jest ostateczną oceną. W każdej kategorii wyłaniane są pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Nagroda dla zwycięzców w 2013 r. wynosiła 40 000 pesos argentyńskich (8 000 dolarów amerykańskich).

Konkurencje rozgrywają się w dwóch kategoriach: tango de pista i tango escenario. Finały poszczególnych kategorii odbywają się w ostatnią sobotę i niedzielę festiwalu. Do finału kwalifikuje się 40 par w kategorii tango de pista i 20 par kategorii tango escenario.

Tango de pista 
Tango de pista to rodzaj tanga nazywanego wcześniej tangiem salonowym. Polega na tańcu 10 par jednocześnie, bez wcześniejszego wybrania muzyki. Pary powinny być ustawione w kole i obracać się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Rywalizacja składa się z czterech rund, a każda runda z trzech przetańczonych utworów. Do finału mistrzostw przechodzi 40 par. 

Ta forma rywalizacji ma bardziej rygorystyczne zasady niż tango escenario i ma na celu poszanowanie podstawowych cech tango de pista, czyli:

 uścisk między partnerami nie może być przerwany w trakcie trwania muzyki; przez uścisk rozumie się, że jeden tancerz musi być zawsze „trzymany” przez drugiego,
 skoki są zabronione,
 ubiór nie podlega ocenie.

Tango escenario 
W tej formule pary tańczą pojedynczo i wybierają wcześniej muzykę. Każdy występ trwa cztery minuty. Charakteryzuje się choreograficznym i dramatycznym wystąpieniem każdej z par. W tej kategorii do finału przechodzi 20 par. Ta forma, w przeciwieństwie do poprzedniej, dąży do wolności choreograficznej i ukazania wariacji tanga, które są spotykane na świecie, ale jednocześnie bez utraty jego tożsamości. 

Do jej podstawowych zasad należą: 

 pozwolenie na zerwanie uścisku, ale tylko z powodu wykonania ruchu lub kroku wykorzystanego na korzyść prezentacji,
 skoki i wykorzystywanie innych tańców są dozwolone, jednak nie mogą przekraczać jednej trzeciej czasu prezentacji,
 choreografia powinna zawierać podstawowe figury tanga,
 Ubiór może być oceniany.

Przypisy 

Sport w Buenos Aires
Tango